Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Kuznetsov che ha battuto in finale Gō Soeda 6-1, 7-64.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Richard Bloomfield (primo turno)
 Rajeev Ram (quarti di finale)
 Todd Widom (quarti di finale)

 Scoville Jenkins (primo turno)
 Brian Vahaly (secondo turno)
 Phillip Simmonds (primo turno)
 Simon Stadler (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2006